Sorbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sorbach, zeitweiliger deutscher Name von Sorbey (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Sorbach (Eggiwil), Siedlungsplatz der Gemeinde Eggiwil im Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

 Sorbach (Emme), rechter Zufluss der Emme bei Sorbach, Gemeinde Eggiwil, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Sohrbach